Lindigt bezeichnet:

 ein Einzelgut bei Leippen, Stadt Nossen, Landkreis Meißen
 ein Einzelgut zwischen Nossen und Wendischbora, Stadt Nossen, Landkreis Meißen
 ein Einzelgut in der Gemarkung Zuschendorf, Stadt Pirna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge